W Polsce
 Jagielnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno
 Jagielnica - część wsi Przezwody w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice 

 W Ukrainie
 Jagielnica – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim
 Jagielnica – dawna gmina z siedzibą w Jagielnicy
 Jagielnica Stara – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim

Inne 
 Jagielnica – potok, dopływ Kantorówki, w Polsce

Zobacz też 
 Jagielnik, Jagielno